Shorty steht für:
 Höfner Shorty, Gitarrenmodell
 Shorty (Film), US-amerikanischer Kurzfilm von Jon Chang (2000)
 Shorty (Kleidungsstück), kurzer Schlafanzug für Damen
 Shorty (Mondkrater), Krater auf dem Erdmond

Personen:
 Aaron „Shorty“ Lawrence, MC des britischen Grime-Kollektivs Boy Better Know
 Jerome „Shorty“ Muhammad (1967–2019), US-amerikanischer Rapper und Mitglied von Da Lench Mob
 Magnolia Shorty (Renetta Yemika Lowe-Bridgewater; 1982–2010), US-amerikanische Rapperin
 Shorty, Pseudonym von Dalibor Bartulović (* 1980), kroatischer Hip-Hop-Künstler
 Shorty, Alternativname von Ras Shorty I (1941–2000), trinidadischer Calypsonian und Soca-Musiker
 Shorty Schleifstein, Spitzname von Tomas Seyler (* 1974), deutscher Dartspieler